Жи () — кантон во Франции, находится в регионе Франш-Конте, департамент Верхняя Сона. Входит в состав округа Везуль.

Код INSEE кантона — 7010.

Коммуны кантона 
Всего в кантон входят 20 коммун, из них главной является Жи.

Население 
Население кантона на 2010 год составляло 5063 человека.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Верхняя Сона на сайте INSEE 

Кантоны департамента Верхняя Сона